Préville peut désigner :
 Préville (1721-1799), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française ;
 Madame Préville (1731-1798), actrice française, sa femme.

Patronymes 
 Angèle Préville (1955-), femme politique française ;
 Gisèle Préville (1918-2006), actrice française ;
 Joseph de Gras de Préville (1755-1849), homme politique français ;
 Nicolas de Préville (1991-), footballeur français.

Toponymes 
 Préville, ancienne municipalité du Québec, au Canada ;
 Cimetière de Préville, cimetière situé à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en France ;
 Préville, lieu-dit de la commune d'Ambleny (Aisne, en France ; 
 Préville, lieu-dit de la commune d'Ouges (Côte-d'Or), en France.